Saradschew ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Solomonowitsch Saradschew (1877–1954), armenischer Dirigent und Geiger
 Konstantin Konstantinowitsch Saradschew (1900–1942), sein Sohn, russischer Komponist und Musiktheoretiker